Давтя́н () — вірменське прізвище.

Відомі носії 
 Артур Давтян (вірм. Արթուր Դավթյան, . 1992) — вірменський гімнаст. Чемпіон та призер чемпіонату Європи та Європейських ігор. Учасник Олімпійських ігор 2012, 2016, 2020 років.
 Давтян Ваагн Арменакович (вірм. Վահագն Դավթյան; 1922—1996) — відомий вірменський поет, перекладач.
 Ґеворґ Давтян (вірм. Գեւորգ Դավթյան, . 983) — вірменський важкоатлет, олімпійський медаліст.
 Давтян Єпрем Давидович (вірм. Եփրեմ Խան) — перський революціонер вірменського походження, головнокомандувач Збройними силами Перського тимчасового уряду (1909—1912).
 Давтян Олександр Саркісович (. 1952) — український мільйонер, бізнесмен та політичний діяч.
 Давтян Яків Христофорович (Давидов) (вірм. Հակոբ Քրիստափորի Դավթյան, 1888—1938) ― російський та радянський політичний діяч вірменського походження.

Див. також 
 Давидян